Die Campeonato Internacional de Tênis de Santos 2012 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. April 2012 in Santos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Santos